WSM steht für:

 das ISO 3166-Länderkürzel für Samoa
 Wirtschaftsverband Stahl- und Metallverarbeitung e.V., Deutschland
 WSM (Hörfunksender), US-amerikanischer Radiosender
 Wilson Spratt Motors, britischer Automobilhersteller
 Socialist Party of Canada (WSM)

WSM